

Arts 
 Destruction, groupe de thrash allemand
 Destruction, album du groupe éponyme
 Destruction, un des sept Éternels, personnage des contes de Neil Gaiman

Industrie 
 destruction d'œuvres de génie civil, ou démolition

Homonymie de titre